Hobart Hill ist der Name folgender Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Hobart Hill (Aroostook County), bei Presque Isle, Maine 
 Hobart Hill (Grafton County), bei Hebron, New Hampshire 
 Hobart Hill (Hillsborough County), bei Nashua, New Hampshire